Naschold ist der Familienname folgender Personen:

 Elly Naschold (1927–1985), österreichische Schauspielerin, Kabarettistin und Sängerin
 Frieder Naschold (1940–1999), deutscher Sozialforscher und Politikwissenschaftler